Sean McNamara  – regista e produttore statunitense
Sean McNamara  – personaggio della serie televisiva Nip/Tuck